De Ballon d'Or 1965 was de 10e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Portugees Eusébio (Benfica).

De jury was samengesteld uit 21 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Luxemburg, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Turkije Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 1033 van France Football op 28 december 1965.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 315 punten verdeeld, 105 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een negentien koppige jury).

Uitslag

Trivia
 Eusébio was de eerste Portugees die de Ballon d'Or won.
 Het was de eerste, van in totaal twaalf opeenvolgende keren, dat Franz Beckenbauer het eindklassement van de Ballon d'Or behaalde. Dit record werd alleen geëvenaard door Johan Cruijff.

Noten

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1965